Herrmann Paßmann (* 21. Dezember 1873; † 9. Januar 1954) war ein deutscher Unternehmer aus Duisburg mit großem sozialen Engagement.

Leben 
Herrmann Paßmann war Besitzer einer Holzhandlung mit Dampfsägewerk der Gebr. Paßmann GmbH mit Sitz in Duisburg-Ruhrort und Niederlassung in Heidelberg. Mitte der 20er Jahre des vorgangenen Jahrhunderts war Paßmann mit 17 Jagden der größte Jagdpächter des Odenwalds. Ab 1927 wohnte Paßmann und seine Frau auch in Langenelz im badischen Odenwald und tat sich als Wohltäter hervor, weswegen ihm die Gemeinde Langenelz 1933 die Ehrenbürgerschaft zuteilwerden ließ. Ab 1943 wurde er dann auch Ehrenbürger von Mudau.

Verheiratet war Paßmann mit Irmgard, geborene Henning (1885–1967), deren Familie Mitbegründer der Maschinenfabrik Bruchsal (heute Siemens Bruchsal) und in der Erfindung und Herstellung von Eisenbahn-Signaltechnik tätig war und in der Villa Manesse in Heidelberg residierte.

Bestattet ist Paßmann in der Familiengrabstätte des Wasserschlösschens „De Slangenburg“ () im holländischen Doetinchem in der auch sein Vater Kommerzienrat Arnold Paßmann und seine Mutter Wilhelmina geb.Tinchon begraben sind. Auch findet sich ebenda das Grab seiner Frau Irmgard und seiner Tochter Edith Freiherrin Rüdt von Collenberg-Hainstadt.

Literatur 
 Hans Slama: Langenelz und der Mudauer Odenwald. 1989. (Hinweis zu einem Schreibfehler auf Seite 241 zum Sterbedatum „1955“; korrekt 1954)
 Jan Berends: Slangenburg: Passmanns passie. Historische Vereniging Deutekom. Niederländisch. 2012

Einzelnachweise 

Unternehmer (Duisburg)
Ehrenbürger von Mudau
Deutscher
Geboren 1873
Gestorben 1954
Mann